Лопань — многозначный термин:

 Лопань — река, левый (самый крупный) приток реки Уды.
 Лопань — китайский компас для фэншуй.
 Лопань — женск. род, донское: колодезь на топи, на болоте (Владимир Иванович Даль).
 Лопань — прежнее название села Казачья Лопань.

См. также 
 Весёлая Лопань
 Казачья Лопань